Ламбе́й () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Административный центр кантона Тер-де-Люи и Кото-дю-Вик-Бий. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64331.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 160 км южнее Бордо, в 27 км к северо-востоку от По.

На западе коммуны протекают реки  и , а на северо-востоке расположено озеро Корбер, образованное плотиной.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 763 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 414 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 316 были экономически активными, 98 — неактивными (показатель активности — 76,3 %, в 1999 году было 66,6 %). Из 316 активных жителей работали 299 человек (160 мужчин и 139 женщин), безработных было 17 (5 мужчин и 12 женщин). Среди 98 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы (XV век). Исторический памятник с 2011 года
 Городские ворота (XIV век). Исторический памятник с 1984 года

Города-побратимы 
  Альцай-Вайнхайм (Германия, с 1980)
  Альмудевар (Испания, с 1985)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи